Сен-Жульє́н-ле-Шате́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Ліможа, 32 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жульєн-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-ле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез